Mario Zanin (1890–1958) – włoski duchowny katolicki
 Mario Zanin (ur. 1940) – włoski kolarz szosowy